Pan di Zucchero – wyspa u zachodnich wybrzeży Sardynii.
 Pan di Zucchero – szczyt górski we włoskiej części Alp Kotyjskich,
 Pan di Zucchero – włoskojęzyczna nazwa szczytu górskiego Zuckerhütl
Zobacz też
 Głowa cukru